Соревнования по прыжкам в длину среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 22 июля. Приняли участие 32 спортсмена из 9 стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

Прыжки в длину на Олимпийских играх